Colina kan avse:

Geografi

Antarktis 

 Colina (udde),

Brasilien 

 Colina, São Paulo, kommun,

Chile 

 Colina, Chile, kommun, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Chacabuco, 

Robotskapade Antarktisförgreningar